Пе́терис Гра́велис (; 1919 —  1995) — советский и латвийский оперный певец (баритон) и педагог.

Биография 
Родился 26 августа 1919 в Kepпи (ныне Цесисский край, Латвия). Окончил Латвийскую консерваторию. Ученик Виктора Скотта, Эйженса Витингса, Александра Вилюманиса. В 1944—1947 годах — хорист, а с 1947 года — солист Латвийского театра оперы и балета. Много концертировал. Гастролировал по СССР и за рубежом. С 1970-х преподавал в своей альма-матер.

Репертуар 
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Евгений Онегин
 «Мазепа» П. И. Чайковского — Мазепа
 «Тангейзер» Р. Вагнера — Вольфрам
 «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта — Фигаро
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Фигаро
 «Риголетто» Дж. Верди — Риголетто
 «Аида» Дж. Верди — Амонасро 
 «Макбет» Дж. Верди — Макбет 
 «Трубадур» Дж. Верди — Граф ди Луна
 «Тоска» Дж. Пуччини — Скарпиа
 «Паяцы» Р. Леонкавалло — Тонио
 «Питер Граймс» Б. Бриттена — Балстроуд  
 «Банюта» А. Калниньша — Даумант
 «Война и мир» С. С. Прокофьева — Андрей Болконский

Награды 
 1954 — заслуженный артист Латвийской ССР
 1959 — народный артист Латвийской ССР
 1977 — Государственная премия Латвийской ССР

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 147 — ISBN 5-85270-033-9
 Peteris Gravelis // Вerzinа V., Eju parversties skana. — Riga, 1969, с 89-119.

Ссылки 

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР